Португальский алфавит, используемый как письменность португальского языка, основан на латинице. Этот алфавит используется в Португалии, Бразилии и других бывших колониях Португалии. Стандартная португальская азбука имеет 26 букв, но имеются также буквы с диакритикой, которые самостоятельными буквами не считаются. Это буквы: Áá, Ââ, Ãã, Àà, Çç, Éé, Êê, Íí, Óó, Ôô, Õõ, Úú. Буквы K, W и Y используются только в словах иностранного происхождения и в именах.

Алфавит

Notes 
  Перед буквами e, i, y, или с седилем.
  С аллофоном-аффрикатой перед звуком  (пишется i, или, иногда, e), в BP.
  Может аппроксимироваться путём редукции в неударном положении перед или после другой согласной. Такие слова, как bóia и proa, произносятся  и .
  Немая в начале или конце слова. Также часть диграфов ch, lh, nh. См. ниже.
  До 2009 года официально не входила в алфавит (см. выше). Используется только в иностранных словах, личных именах, и их производных.
  Веляризуется в  в EP и в консервативных регистрах южной BP. Вокализуется в ,  или, редко, в  (как влияние испанского или японского), в конце слога главным образом в Бразилии.
  Обычно немая или глухая в конце слога (n на конце слова произносится как /n/ некоторыми носителями в нескольких заимствованиях). См. также ниже раздел «Назализация».
  В начале слога (во всех диалектах) или в конце слога (в некоторых диалектах BP), одиночная r произносится как  (варианты звука см. в примечаниях по согласным ниже). В других местах произносится как . Ротические согласные на конце слова также могут быть немыми при ударном последнем слоге в быстрой разговорной речи, особенно в Бразилии (распространено повсеместно, за исключением речи образованных людей и иногда в разговорной речи), а также в некоторых странах Азии и Африки.
  Одиночная s произносится как звонкая  между гласными.

Примечания

Ссылки 
 Алфавит португальского языка. Произношение букв. Фонетика португальского языка.

Португальский язык
Алфавиты на основе латинского